Biografies:
 Alain-Fournier o Henri Alban Fournier (La Chapelle-d'Angillon, 1886 - Les Éparges, 1914), escriptor francès 
 Amédée Fournier (Armentières, 1912 - Lecci, 1992), ciclista francès que fou professional entre 1934 i 1950 
 Emile-Eugene-Alix Fournier (París, 1864 - Joinville-le-Pont, 1897), compositor francès del Romanticisme 
 Eugène Pierre Nicolas Fournier (París, 1834 - París, 1884), botànic francès 
 Hélène Fournier (Cussay, 1904 - Rochecorbon, 1994), figura de la resistència de l'Indre i Loire 
 Heraclio Alfaro Fournier (Vitòria, 1893 - Vitòria, 1962), inventor aeronàutic 
 Hubert Fournier (1967), futbolista i entrenador de futbol francès 
 Juli Fournier i Cuadros (Barcelona, 1879 - Barcelona, 1960), advocat i polític, diputat a les Corts Espanyoles durant la restauració borbònica
 Luis Mariano Delís Fournier (Guantánamo, 1957), atleta cubà especialista en llançament de disc 
 Marc Fournier (Alençon, Orne, 1994), ciclista francès professional des del 2016 
 Pierre Fournier (París, 1906 - Ginebra, 1986), violoncel·lista francès 
 Pierre Simon Fournier (París, 1712 - 1768), tipògraf francès
 Robert Fournier-Sarlovèze (París, 1869 - Compiègne, Oise, 1937), jugador de polo francès 
 Miscel·lània: Museu Fournier de Naipes